Kilamba peut être :
 Kilamba, ville nouvelle d’Angola, dans la municipalité de Kilamba Kiaxi ;
 Kilamba, secteur du territoire de Gungu, dans le Kwilu au Congo-Kinshasa.